Desa Jogomulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jogomulyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,52, long 110,15), Jawa Tengah, 
 Desa Jogomulyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 109,46), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar